Gerson Steves – attore, regista e drammaturgo brasiliano
Harold Steves – politico canadese
Kurt Steves – giornalista tedesco
Rick Steves – autore e personaggio televisivo statunitense